In 2012 werd de negende editie van de Copa FGF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul, de alternatieve naam voor de competitie dit jaar was Copa Hélio Dourado,. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 5 augustus tot 25 november. Juventude werd kampioen en plaatste zich zo voor de Série D 2013. Vicekampioen Brasil de Pelotas plaatste zich voor de Copa do Brasil 2013.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa FGF
FGF Copa